Osoby o tym nazwisku:
 Artur Kluczny – polski urzędnik państwowy i samorządowy
 Czesław Kluczny – polski matematyk